Молодой игрок года по версии футболистов Шотландской профессиональной футбольной ассоциации () — ежегодная награда, присуждаемая лучшему молодому футболисту года в шотландском футболе. Награда была впервые вручена по итогам сезона 1977/78. Лауреат определяется путём голосования среди членов профсоюза футболистов Шотландии — Шотландской профессиональной футбольной ассоциации (ШПФА) ().

Первым обладателем награды стал полузащитник клуба «Данди Юнайтед» Грэм Пейн, первым не шотландским футболистом, получившим этот приз, является Стилиян Петров — на тот момент хавбек «Селтика». Текущий владелец награды — полузащитник «Селтика» Дэвид Тернбулл.

Лауреаты

Победители по клубам

Победители по странам

См. также 
 Игрок года по версии футболистов ШПФА
 Игрок года по версии Шотландской ассоциации футбольных журналистов
 Игрок года по версии футболистов ПФА
 Футболист года по версии Ассоциации футбольных журналистов
 Молодой игрок года по версии ПФА

Примечания 

Шотландия
Футбольные награды в Шотландии